Ladislav Tóth je jméno a příjmení více osob:

 Ladislav Tóth (1954) (1954–2012) – slovenský fotbalista
 Ladislav Tóth (1968) (* 1968) – slovenský fotbalový brankář
 Ladislav Tóth (basketbalista) (* 1983) – český basketbalista